Назив Злот може да означава:

 Злот (Бор), насеље у општини Бор
 Злот, притока Црног Тимока
 Пољски злот, новчана јединица Пољске
 Злотска пећина, други назив за Лазареву пећину
 Злотске пећине, скуп спелеолошких лолалитета у околини села Злот